Ро́берт Уи́лсон или Вильсон (Robert Wilson):
 Уилсон, Роберт (Боб, Бобби) — шотландский кёрлингист.
 Уилсон, Роберт (род. 1941) — американский режиссёр, театральный деятель.
  (род. 1957) — британский автор детективных романов.
 Уилсон, Роберт Антон (1931—2007) — американский писатель, философ, автор работы «Квантовая психология».
 Уилсон, Роберт Б. (род. 1937) — американский экономист.
 Вильсон, Роберт Вудро (род. 1936) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978).
 Уилсон, Роберт Ратбун (1914—2000) — американский физик, основатель Фермилаб.
 Вильсон, Роберт Романович (около 1740—1819) — англичанин на русской службе, Георгиевский кавалер, вице-адмирал.
 Вильсон, Роберт Томас (1777—1849) — английский генерал, военный писатель, губернатор Гибралтара.
 Уилсон, Роберт Чарльз (род. 1953) — канадский писатель-фантаст.